Трегу́бова — фамилия, имеет мужскую форму . Известные носительницы: Трегубова, Валентина Михайловна (1926—2010) — советский скульптор малых форм.
 Трегубова, Любовь Васильевна (род. 1947) — старший мастер молочного комбината, полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Трегубова, Мария Иосифовна (род. 1984) — российский театральный сценограф.
 Трегубова, Елена Викторовна (род. 1973) — российская журналистка и писательница, публицист.
 Трегубова, Дарья Игоревна (род. 1980) — украинская телеведущая, актриса, режиссёр и сценарист, продюсер.